TIMvision, antigament Cubovision, és una empresa italiana que opera en el sector de la distribució en línia de pel·lícules, sèries de televisió i altres programes d'entreteniment. Fundada el 2009, el servei està controlada i gestionada per Telecom Italia.

La visió dels continguts requereix la subscripció d'una subscripció mensual. L'oferta s'estén a una sèrie de continguts no inclosos en la subscripció mensual, que es poden adquirir i per tant amb la possibilitat de revisar-los a l'infinit o de lloguer on la visió no es limita en quantitat, sinó en temps.

A partir del 2020, TIMvision ofereix més de 10.000 continguts en streaming.

Suport al dispositiu 
Els dispositius que apareixen en aquesta llista inclouen maquinari compatible per a la transmissió de TIMvision:

 Smartphones i tauletes Android
 Dispositius Android TV
 Apple: iPad, iPhone
 Microsoft: Windows 8, Windows 10
 Sony: alguns reproductors de Blu-ray Disc, CTV
 LG: alguns reproductors de Blu-ray Disc, CTV
 Samsung: alguns reproductors de Blu-ray Disc, CTV

Referències

Vegeu també 
 TIM

Enllaços externs 
 

Empreses d'Itàlia